Jako trať 037 jsou v České republice společně označeny tyto tratě:
 Liberec–Zawidów
 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem

037